Los euteleósteos (Euteleostei) son un clado de peces óseos incluido en Teleostei que evolucionó hace unos 240 millones de años. Se divide Protacanthopterygii y Neoteleostei.

El cladograma siguiente se basa en Near et al. (2012) y Betancur-Rodríguez et al. (2017), estudios sobre la filogenia y los periodos de divergencia de cada uno de los principales linajes mediante análisis cladísticos basados en el ADN de 9 genes no vinculados, calibrando (estableciendo valores reales) para los tiempos de ramificación en este árbol a partir de 36 mediciones fiables de tiempo absoluto del registro fósil:

Referencias 

Teleostei